Denumirea de Osen se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Osen, un sat în comuna Glavinița, regiunea Silistra;
 Osen, un sat în comuna Tărgoviște, regiunea Tărgoviște;
 Osen, un sat în comuna Krivodol, regiunea Vrața.